wąsy – rodzaj zarostu
 wąsy – palczaste wyrostki wieloszczetów
 Wąsy – miejscowość w województwie mazowieckim
 wąsy – wąsy metaliczne oznaczają spontaniczny wzrost małych włosków na powierzchniach metalicznych
 wąsy czepne – u pnączy

Zobacz też 
 Wąsiki, Wąsy-Wieś, Wąsy-Kolonia